Carlinhos da Silva — humorista brasileiro
Carlos Alberto Silva — treinador brasileiro de futebol
Carlos Manuel Simões Silva — bancário e sindicalista português
Carlos Silva (bispo) — bispo católico brasileiro
Carlos Silva e Sousa — advogado, cônsul, autarca e deputado português

Desambiguações de antropônimos